Das Wort Contest bezeichnet:

einen Wettbewerb (aus engl. the contest "der Streit, Kampf; der Wettkampf")
eine französische Ortschaft, siehe Contest (Mayenne)
einen Wettbewerb unter Funkamateuren, siehe Amateurfunkwettbewerb